Глу́щенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Глущенко, Алиса Александровна (род. 2001) — российская волейболистка.
 
 
 
 Глущенко, Владимир Андреевич (род. 1952) — советский и украинский лингвист.
 Глущенко, Владислав Валериевич (род. 1984) — украинский акробат.
 Глущенко, Галина Евдокимовна (1930—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Глущенко, Дмитрий Леонидович (род. 1981) — украинский и израильский легкоатлет.
 
 Глущенко, Леонид Фёдорович (1926—1986) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Глущенко, Николай Петрович (1901—1977) — советский художник.
 Глущенко, Олег Владимирович (род. 1975) — киргизский и российский футболист.
 Глущенко, Пелагея Ивановна (1908—1983) — советская художница, мастер петриковской росписи.
 Глущенко, Татьяна Григорьевна (род. 1956) — советская гандболистка.
 Глущенко, Фёдор Иванович (1944—2017) — советский и украинский дирижёр.
 Глущенко, Юрий Николаевич (род. 1954) — советский и российский орнитолог.